3 miejscowości w Polsce 
 Pietrzwałd – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Sztum 
 Pietrzwałd – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Sztum 
 Pietrzwałd – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Pietrzwałd (cz. Petřvald) – miasto w Czechach